Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2011, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du  au .

Victoria Azarenka remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Sharapova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Daniela Hantuchová et Agnieszka Radwańska.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 2011)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Miami
Sport en Floride en 2011
Sport aux États-Unis en mars 2011
Sport aux États-Unis en avril 2011
Tennis en avril 2011
Tennis aux États-Unis en 2011
Compétition de tennis à Miami